Szczepankowo ist ein polnischer Ortsname:

 Szczepankowo (Posen), Ortschaft der Stadt Posen, Woiwodschaft Großpolen

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Szczepankowo (Dźwierzuty), Powiat Szczycieński, bis 1945: Sczepanken, 1938 bis 1945 Stauchwitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Szczepankowo (Grunwald), Powiat Ostródzki, bis 1945: Steffenswalde, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Szczepankowo (Lubawa), Powiat Iławski, bis 1945: Stephansdorf, Kreis Neumark, Westpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Szczepankowo (Ostroróg), Powiat Szamotuslki

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Szczepankowo (Dąbrowa), Powiat Mogileński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Szczepankowo (Śniadowo), Powiat Łomżyński

Siehe auch:
Nowe Szczepankowo, Stare Szczepankowo